Pinto är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Pinto ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pinto är platt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Pinto. Runt Pinto är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Madrid,  km norr om Pinto. Trakten runt Pinto består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid